Joseph Wertheim ist der Name folgender Personen:

* Joseph Wertheim (Fabrikant) (1834–1899), deutscher Industrieller
 Joseph Wertheim (Widerstandskämpfer) (1922–1944), deutsches Mitglied der Résistance